Едвард Кленсі — британський велогонщик
 Едвард Бід Кленсі — австралійський кардинал
 Том Кленсі — американський письменник